Municipio de Hector puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hector (condado de Misisipi, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Misisipi.
 Municipio de Hector (condado de Renville, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Renville.
 Municipio de Hector (condado de Potter, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Potter.